Hofstetten est le nom de plusieurs localités et communes dans les pays germanophones.

Hofstetten, commune de l'arrondissement de Landsberg am Lech en Bavière
 Hofstetten, commune de l'arrondissement de l'Ortenau en Bade-Wurtemberg

Hofstetten bei Brienz, commune suisse du canton de Berne
 Hofstetten, jusqu'en 2003 Hofstetten bei Elgg, commune suisse du canton de Zurich
 Hofstetten-Flüh, commune suisse du canton de Soleure

Voir aussi 
 Pour une liste plus complète, voir la page en allemand : :de:Hofstetten
 Brauerei Hofstetten, brasserie autrichienne.

Homonymie de toponyme